Mahler (film) – brytyjski dramat biograficzny
 (4406) Mahler – planetoida z pasa głównego asteroid

Osoby 
 Alma Mahler-Werfel (1879–1964) – żona Gustava Mahlera, później Waltera Gropiusa
 Arthur Mahler (1871–1916) – czeski i austriacki archeolog pochodzenia żydowskiego, poseł do Rady Państwa XI kadencji
 Gustav Mahler (1860–1911) – austriacki kompozytor i dyrygent doby neoromantyzmu
 Halfdan T. Mahler (1923–2016) – duński lekarz
 Hedwig Courths-Mahler (1867–1950) – pisarka niemiecka
 Margaret Mahler (1897–1985) – węgierska psycholog dziecięca zajmująca się psychoanalizą
 Zdeněk Mahler (ur. 1928) – czeski pedagog, pisarz, scenarzysta, publicysta i muzykolog

Zobacz też 
 Maler